Yaguchi ist der Familienname folgender Personen:

 Shinobu Yaguchi (* 1967), japanischer Regisseur, Drehbuchautor, Kameramann und Schauspieler
 Shuntaro Yaguchi (* 2004), japanischer Fußballspieler